Чемпионат Польши по футболу 1947 — розыгрыш Чемпионата Польши по футболу в нелиговой форме. По итогам чемпионата была со следующего сезона воссоздана I Лига. Победителем чемпионата стала Варта (Познань).

Информация 
 Чемпион Польши: Варта (Познань)
 Вице-чемпион: Висла (Краков)

Первый групповой этап

Группа I 

Результат матча Висла (Краков) — Огниско (Седльце) — 21:0 является не побитым рекордом польской высшей лиги.

Группа II

Группа III

Финальная группа 
Финальная тройка играла матчи каждый с каждым дома и на выезде.

Бомбардиры

Финальная часть переходного турнира

Отбор для I Лиги 
Первоначально предполагалось что I Лига будет состоять из участников финальной группы, команд занявших 2 и 3 места на первом этапе и трёх победителей переходного турнира среди 20 команд класса А. После окончания розыгрыша, PZPN принял решение добавить в лигу также ЗЗК (Познань) и Видзев (Лодзь).

Ссылки 

 Historia I ligi polskiej w statystyce

1947
Польша
1947 год в Польше